Le stade Fiesque-Duchesne, également connu sous le nom complet de stade municipal Fiesque-Duchesne, est un stade de football guadeloupéen situé à Petit Clairon, quartier de la commune de Baie-Mahault, dans l'arrondissement de Basse-Terre.

Le stade sert d'enceinte à domicile à l'équipe de football de la Solidarité scolaire de Baie-Mahault, ainsi qu'aux clubs d'athlétisme du Athlétic Club de Baie-Mahault et de l'Union Sportive Baie Mahaultiennne.

Histoire 

L'enceinte accueille chaque année le Meeting International d’Athlétisme de Guadeloupe.

Événements

Notes et références 

Stade multifonction en France
Stade de football en Guadeloupe
Stade d'athlétisme en Guadeloupe
Salle de basket-ball en Guadeloupe
Équipement de tennis
Stade portant le nom d'une personnalité
Salle de concert en France
Baie-Mahault